El nombre John Robinson puede hacer referencia a:

 John J. Robinson (c. 1918-1996), escritor e historiador estadounidense, autor de Nacidos en la sangre: los secretos perdidos de la francmasonería;
 John Robinson, personaje de la serie televisiva Perdidos en el espacio;
 John Arthur Thomas Robinson (1919-1983), teólogo erudito del Nuevo Testamento, obispo anglicano de Woolwich, Inglaterra;
 John Robinson (actor) (1908-1979), actor británico, particularmente activo en el medio teatral;
 John T. Robinson (1923-2001): paleoantropólogo sudafricano. 
 John Robinson (actor estadounidense) (1985-): actor estadounidense.